Sabot – calzatura tradizionale
 Sabot – accessorio per munizioni
 Sabot – tipo di deriva